Ел Хасминал има више значења:

 Ел Хасминал (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Хасминал (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хасминал (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику